Гедеон Радаи — известные тёзки:

 Радаи, Гедеон (1713—1792) — венгерский поэт и государственный деятель.
 Радаи, Гедеон (1841—1883) — венгерский политический и государственный деятель. Министр обороны королевства Венгрия (1882—1883).